YO, combinaison des deux  lettres Y et O, est un code, un sigle, ou une abréviation, qui peut faire référence à :

Yougoslavie, selon la liste des codes pays utilisés par l’OTAN, code alpha-2 (désuet depuis 2003),
 Heli Air Monaco, selon le code AITA des compagnies aériennes,
 formule chimique du monoxyde d'yttrium de numéro CAS .

Yo peut faire référence à :
 yoruba, selon la norme ISO 639-1 des codes des langues ;
 Kimiko Yo (1956-), actrice japonaise ;
 Yō, un prénom asiatique :
 Yō Hitoto (1976-), une chanteuse japonaise,
 Yō Inoue (1946-2003), une doubleuse japonaise,
 Yō Ōizumi (1973-), un animateur japonais,
 Yo-Yo Ma (1955-), un violoncelliste américain d'origine chinoise ;
 « Yo ! », une interjection provenant de l'anglais, destinée à saluer quelqu'un ;
 Yo, un terme pour désigner quelqu'un au style hip-hop ;
 Yo, la lettre Ё de l'alphabet cyrillique ;
 « Yo » signifie « je », « moi » en espagnol ;
 Yo! Sushi, une chaîne de restauration rapide d'origine britannique ;
 Yo, une commune du Burkina Faso du département du Kassoum ;
 Yô, une commune du Burkina Faso du  département de Dano ;
 un instrument de musique ;
 Yö, un groupe de rock finlandais fondé en 1981 ;
  est un kana.
 Yo est une application mobile permettant d'envoyer uniquement YO à ses contacts;

Voir aussi 

 Yo-yo
 
 
 

Code